

Entreprises 
Merck se retrouve dans le noms des entreprises suivantes :
 Merck & Co., une entreprise pharmaceutique américaine ;
 Merck KGaA, une entreprise pharmaceutique allemande ;
 Merck Biopharma (Merck Serono jusqu'en 2015), entité née de la fusion de Merck KGaA et de Serono, filiale de la précédente.

Patronyme 

 Carl Heinrich Merck (1761-1799), médecin, naturaliste et explorateur allemand.
 Johann Heinrich Merck (1741-1791), homme de lettres allemand.

Toponyme 

 Merck-Saint-Liévin, commune du Pas-de-Calais.